Африканское подцарство — подцарство во флористическом районировании в биогеографии. Входит в Палеотропическое царство. Включает в себя большую часть Африканского континента, тропические пустыни Аравийского полуострова, тропичесике пустыни Ирана, Пакистана и северо-Западной Индии. В растительном покрове представлены как влажные, так и ксерофильные тропические леса, тропические редколесья, саванны, пустыни.
Подцарство подразделяется на области:
 1. Судано-Замбезийская
 2. Гвинео-Конголезская
 3. Карру-Намиб
 4. Остров Св. Елены и Вознесения
(См. Флористическое районирование)

Литература
Воронов А. Г, Дроздов Н. Н. , Криволуцкий Д. А. , Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии. — М.: Издательство МГУ, 1999. — 168 с.

География растений
Флора Африки